Il termine nuggets (in inglese pepite) si può riferire a:

 Nuggets: Original Artyfacts from the First Psychedelic Era, 1965-1968 – compilation di brani di rock psichedelico di gruppi statunitensi editi tra il 1965 ed il 1968
 Nuggets – collana di album compilazioni inizialmente pubblicata dalla Elektra Records, poi continuata dalla Rhino Records
 Nuggets – album di Pete Staples del 1998
 Denver Nuggets – squadra di pallacanestro della NBA
 The Nuggets – isola della Tasmania
 Nuggets – piatto statunitense

Pagine correlate 
 Nugget